Rapunzel — conto de fadas dos irmãos Grimm
 "Rapunzel" (canção) — de Daniela Mercury
 Rapunzel (Disney) — personagem do filme Tangled da Disney
 Barbie as Rapunzel — filme da Barbie de 2002

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de personagens